Вале́рий Са́вин:
 Савин, Валерий Александрович (1952—2015) — советский и российский историк, архивист, профессор РГГУ.
 Савин, Валерий Васильевич (род. 1964) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.